Slovo pop, Pop nebo POP může být označením pro:

 Pop music – specifická oblast tzv. populární hudby
 Pop-song – píseň z oblasti pop music
 Pop (kněz) – pravoslavný kněz (zastarale kněz vůbec, často v pejorativním smyslu – kněžour)
 Perzistentní organická látka (anglická zkratka POPs z Persistent Organic Pollutants),  látka dlouhodobě setrvávající v prostředí 
 Pop (lepidlo) – obuvnické lepidlo
 Pop art – umělecký směr
 Pop (instrukce) – instrukce v programovacím jazyku, načtení hodnoty ze zásobníku
 Post Office Protocol version 3 – internetový protokol pro přenos elektronické pošty
 POP CASIO IT-3000 a POP CASIO IT-3100 – přenosné pokladny užívané průvodčími a vlakvedoucími českých železničních dopravců
 pokyn obecné povahy
 Pop (album, U2) – album skupiny U2 z roku 1997
 Pop (album, Tones on Tail) – album skupiny Tones on Tail z roku 1984
 Post Office Protocol, je internetový protokol, který se používá pro stahování emailových zpráv ze vzdáleného serveru na klienta.
 Point Of Purchase (P.O.P.) – místo nákupu, používá se ve smyslu P.O.P. materiály tj. regálové značení, paletové ostrovy a další pomůcky podpory prodeje.
Pop!_OS – linuxová distribuce založená na ubuntu od System76

 příjmení
 Iggy Pop (* 1947)– americký hudebník
 Ivan Pop (* 1938) – historik, bohemista, rusinista, kulturolog a politolog
 Josef von Pop (1848–1917) – rakousko-uherský státní úředník z Čech, předlitavský ministr zemědělství
 Vasile Ladislau Pop (1819–1875) – rumunský právník a politik ze Sedmihradska, poslanec Říšské rady

Související články 
 Pope
 Popp

Externí odkazy 
 

Wikipedie:Rozcestníky
Rozcestníky - příjmení